LYC steht für:
 Lübecker Yacht-Club
 Flughafen Lycksele, ein schwedischer Flughafen (IATA-Code)
 Lynden Air Cargo, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung